Příjmení Opitz nosí více významných osobností:

 Ambros Opitz (1846–1907) – rakouský a český katolický duchovní, novinář, vydavatel a politik německé národnosti
 Celestýn Opitz (1810–1866) – člen řádu milosrdných bratří
 Ferdinand Opitz (1885–1960) – sudetoněmecký a později rakouský akademický sochař a designér
 Josef Opitz (1890–1963) – sudetoněmecký historik umění – medievalista, vědec, muzejní pracovník a malíř
 Lucille Opitzová (* 1977) – bývalá německá rychlobruslařka
 Martin Opitz (1597–1639) – německý a slezský barokní básník

podobné jméno
 Augusta Opizová (1817–1875) – česká feministka a spolková činovnice, dcera Filipa M. Opize
Filip Maxmilián Opiz (1787–1858) – českoněmecký lesník, přírodovědec a botanik
 Georg Emanuel Opiz – též Georg/Jiří Emanuel Opitz (1775–1841), německý malíř

Německá příjmení